Busendorf, una frazione della città di Beelitz nel circondario di Potsdam-Mittelmark nel Brandeburgo, in Germania
 Busendorf, oggi Bouzonville, una città della Francia nel dipartimento della Mosella